Лобе́лия () — род однолетних и многолетних травянистых растений, а также полукустарников, кустарников и деревьев семейства колокольчиковых (). Род назван в честь Маттиаса де Л’Обеля (1538—1616) — голландского ботаника и лейб-медика английского короля Якова I, некоторое время возглавлявшего королевский ботанический сад.

Ботаническое описание 

У рода лобелия завязь всегда двухгнёздная, а венчики зигоморфные. Они в принципе схожи с венчиками колокольчика, но трубка как бы разрезана вдоль, благодаря чему зубцы венчика смещены на одну, обычно в верхнюю сторону.

Она представляет собой компактный куст шаровидной формы, высота которого может варьироваться от 10 до 20 сантиметров. Однако встречаются такие виды и сорта, высота которых может доходить до 150 см. Тоненькие побеги лобелии начинают ветвиться от самого основания. На стеблях растет пышная очереднорасположенная листва, пластины у которой цельные ланцетной формы. На коротеньких цветоножках формируются двугубые пазушные цветки, в поперечнике достигающие 20 мм. Окрас цветков зависит от сорта и может быть пурпурным, фиолетовым, белым, темно-синим либо голубым. Как правило, зацветает лобелия в июне, а заканчивается цветение в сентябре. На месте цветков образуется множество плодов, представляющих собой многосемянные коробочки

Распространение 
В роде лобелия более 300 видов, распространённых почти во всех частях света, но прежде всего в субтропическом поясе и несколько меньше в зонах умеренного климата. Несколько видов: , Лобелия сидячелистная (Lobelia sessilifolia) встречаются в дикорастущем состоянии в России.

Медицинское применение 
Некоторые виды используют в качестве лекарственных растений. В растениях  содержится основной алкалоид — лобелин, производное метилпиперидина. Лобелина гидрохлорид применяется как средство для возбуждения дыхательного центра, при бронхиальной астме, коклюше, имеет важное значение как средство при поражении удушающими отравляющими веществами (ОВ).

Декоративное применение 
В культуре около 20 видов. В цветниках довольно широко культивируют как бордюрное растение  с мелкими ярко-синими цветками родом из Южной Африки.

Виды 
Род включает более 400 видов.

Некоторые виды:

Примечания

Литература

Ссылки 

Колокольчиковые
Лекарственные растения